Лакханг (lhakhang)  — малий буддійський храм або малий монастир, що містить дорогоцінні реліквії і має особливу цінність або знаходиться під заступництвом.
 Такцанг-лакханг
 Дунце-лакханг
 Курджей-лакханг
 Джамбей-лакханг
 Джакар-лакханг